Las siglas APC pueden hacer referencia a:

 Asociación de Pedagogos de Cuba, Asociación científica que integra a los trabajadores intelectuales de la educación.
 Alianza Patriótica para el Cambio, movimiento político del Paraguay.
 Alternativa Popular Canaria, partido político de las islas Canarias (España).
 Alianza Popular Conservadora, partido político de Nicaragua.
 A Plena Carga (tonelaje buques)
 Armoured Personnel Carrier, transporte blindado de personal, tipo de vehículo de carácter militar.
 El grupo de rock alternativo estadounidense A Perfect Circle.
 Célula presentadora de antígeno, por sus síglas en Inglés (Antigen Presenting Cell): activadoras de la respuesta inmune en animales, incluyendo el hombre.
 APC, revista botánica editada en Australia.
 Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, red internacional de organizaciones de la sociedad civil.
APC (en inglés article processing charges) es el cargo por procesamiento de artículos que a veces se cobra a los autores de publicaciones científicas para que su trabajo esté disponible en acceso abierto.

Siglas